Улица Толсто́го — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Армения / НКР 
  — улица в Ереване.
 Улица Толстого — улица в Степанакерте (Ханкенди).

Беларусь 
 Улица Толстого — улица в Бобруйске.
 Улица Толстого — улица в Витебске.
 Улица Толстого — улица в Минске.
 Улица Толстого — улица в Молодечно.

Казахстан 
 Улица Толстого — улица в Павлодаре.

Россия 
 Улица Толстого — улица в Анапе.
 Улица Толстого — улица в Вельске.
 Улица Толстого — улица в Витязево.
 Улица Толстого — улица в Владивостоке.
 Улица Толстого — улица в Гатчине.
 Улица Толстого — улица в Геленджике.
 Улица Толстого — улица в Глазове.
 Улица Толстого — улица в Игумново.
 В Казани:
 Улица Толстого — улица в историческом центре города.
 Улица Толстого — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Улица Толстого — улица в Канаше.
 Улица Толстого — улица в Королёве.
 Улица Толстого — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Толстого — улица в Новороссийске.
 Улица Толстого — улица в Новосибирске.
 Улица Толстого — улица в Симферополе.
 Улица Толстого — улица в Ставрополе.
 Улица Толстого — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Толстого — улица в Хмельницком.
 Улица Толстого — улица в Чернигове.

См. также 
 Улица Алексея Толстого
 Улица Льва Толстого

Примечания